Okerborstsfenops
 Olijfrugsfenops
 Piurasfenops
 Zwartoorsfenops